Žumberačka gora, gorje na granici Hrvatske i Slovenije
 Žumberak (općina), općina u Zagrebačkoj županiji
 Žumberak (naselje), u općini Žumberak 
 Žumberak (gradina), gradina na Žumberačkoj gori, spaljena 1793.